Jonas Lindskog kan syfta på bland andra:

 Jonas Lindskog, svensk präst
 Jonas Lindskog, svensk fotbollsspelare